Поро́й — крупное село Трубетчинского сельского поселения Добровского района Липецкой области. Расположен в истоке пересыхающей речки Поройки (Порой), правого притока реки Мартынчик (бассейн реки Воронеж).

В документах 1678 года отмечается село Поро́йское.

Некогда здесь находилась Романовская мужская Поройская пустынь (монастырь); в 1764 года её упразднили. По мнению краеведов, в том числе В. А. Прохорова, село могло начинаться именно с пустыни и возникнуть в середине XVII века.

Этимология связана с рекой Поройкой (Порой).

Сегодня в Порое есть Архангельская церковь (1836, региональный ), молочно-товарная ферма, фельдшерско-акушерский пункт, средняя общеобразовательная школа.

В 4 км восточнее находится центр поселения — село Трубетчино.

Население

Примечания 

Населённые пункты Добровского района